Weilbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Weilbach, Bayern – kommun, Regierungsbezirk Unterfranken,

Österrike 

 Weilbach (kommun) – Oberösterreich, Politischer Bezirk Ried im Innkreis,